Makomanai hat folgende Bedeutungen:

 Makomanai (Fluss), Fluss auf der japanischen Insel Hokkaidō
 Makomanai-Park, Park in der japanischen Stadt Sapporo
 Makomanai-Hallenstadion, Mehrzweckhalle in Sapporo
 Makomanai-Stadion, Stadion in Sapporo
 U-Bahn-Station in Sapporo